Kadıköy (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş
 Kadıköy (district), een district van de provincie Istanbul, Turkije